

Cinema 
 Patrioti – film del 1937 diretto da Karl Ritter

Storia 
 Patrioti – fazione politica nella Repubblica delle Sette Province Unite del XVIII secolo
 Patrioti – movimento politico canadese
 Patrioti – nome con cui si identificavano gli abitanti delle Tredici colonie durante la rivoluzione americana

Pagine correlate 
 Patriota (disambigua)

Altri progetti